World Strongmen Federation – Federacja Siłaczy Świata
 Światowa Federacja Snowboardu – World Snowboard Federation
 Warszawska Szkoła Filmowa
 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – dawniejsza WSF (PWSF) w Łodzi
 Wolnościowy Serwis Filmowy WSF
 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu – WSF Wrocław
 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu – WSF Wrocław